Brenda Taylorová, nepřechýleně Brenda Taylor, je jméno a příjmení více osob:

 Brenda Taylorová (veslařka) (* 1968) – kanadská veslařka
 Brenda Taylorová (atletka) (* 1979) –  americká atletka